

Sigle 
 Radar Cross-Section (Sezione radar equivalente) – Area equivalente radar. È la misura di quanto sia individuabile dal radar un oggetto. Una RCS maggiore indica che un oggetto è più facilmente individuabile da un radar.
 Reaction control system – è un sottosistema delle navette spaziali che permette il controllo dell'assetto
 Rich Communication Services – protocollo di telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi multimediali
 Rifondazione Comunista Sammarinese – un partito politico della Repubblica di San Marino

Aziende 
 RCS MediaGroup – azienda editoriale italiana

Codici 
 RCS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rochester (Regno Unito)

Religione 
 R.C.S. – Religiose della Comunicazione Sociale